Carmen Altagracia Imbert Brugal (Puerto Plata, 25 de noviembre de 1955) es una jurista, escritora, periodista y columnista dominicana.

Biografía 
Es hija de Martha Beatriz Brugal Mateos y Segundo Manuel Imbert Barrera (el hermano mayor del General Antonio Imbert Barrera). Es bisnieta del vicepresidente general Segundo Imbert y del fundador de la Compañía Brugal: don Andrés Brugal, y es tataranieta del General José María Imbert.

Imbert tiene una licenciatura en Derecho magna cum laude de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (1978).

Imbert Brugal ha sido profesora en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, la Universidad Iberoamericana (UNIBE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

Fue miembro titular de la Junta Central Electoral 2016 - 2020.

Ancestros 
Fuentes
• 

•  Víctor J. , miembro numerario del Instituto Dominicano de Genealogía.

•    Julio A. , miembro numerario del Instituto Dominicano de Genealogía

Obras 
 1983, Palabras de Otros Tiempos y de Siempre (poesía)
 1985, Prostitución: Esclavitud Sexual Femenina (ensayo)
 1986, Infidencias (cuentos)
 1991, Tráfico de Mujeres: Visión de una Nación Explotada (ensayo)
 1995, Distinguida Señora (novela)
 1998, El Ministerio Público (ensayo)
 2003, Volver Al Frío (novela)
Algunas de sus obras han sido publicadas en las antologías Combatidas, Combativas y Combatientes y Sin Otro Profeta Que Su Canto de Daisy Cocco de Filippis.

Referencias 

Nacidos en la provincia Puerto Plata
Escritoras de la República Dominicana
Profesoras de República Dominicana
Mujeres periodistas de República Dominicana
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Mujeres juristas